В XV — начале XVIII века Казахское ханство было суверенным, независимым и самостоятельным государством и выступало на международно-правовом поле как признанный другими государствами полноправный международный субъект. Это подтверждается сведениями источников о его дипломатических отношениях с государствами на Западе, на Севере, Востоке и Юге.

В этот период активизировались торговые потоки через территорию Казахстана, связывавшие Европу, Китай, Индию, Афганистан и Среднюю Азию по Великому Шёлковому пути; здесь проезжали паломники, проходили военные отряды. Торговля велась как морским путем через Каспийское море между Астраханью и Мангышлаком, так и сухопутным — через северное побережье Каспийского моря, Бухару и Хиву. Наиболее оживленным маршрутом из Китая на Запад был транзитный путь через Семиречье и Южный Казахстан.

Основным содержанием внешней политики казахских ханов было расширение, сохранение и возврат территорий Казахского ханства, установление стратегического контроля над торговыми путями и центрами развития торговли, а также обеспечение военной, социальной, продовольственной безопасности на собственной территории, урегулирование военных конфликтов с соседними государствами, прогнозирование и предотвращение внешних угроз, создание эффективных союзов с иностранными государствами.

Особенности степной дипломатии 
Для каждого периода истории Казахского ханства, начиная с XV по XVIII вв., можно выделить целый ряд крупных государственных деятелей, внесших огромный вклад в развитие международных дипломатических и торгово-экономических отношений с зарубежными странами. Дипломатическая практика в тот период развивалась согласно тем нуждам, которые тогда присутствовали.

Начало активной внешней политике правителей Казахского ханства положено при Касым-хане. Каждый из правителей, начиная с Керея и Жанибека, «завоевывал территории» и «делал их границами». Не исключено, что сама концепция «страны от и до» унаследована казахами от традиции монголов.

В ставках казахских ханов имелись канцелярии, из которых исходили документы, дипломатического и социально-экономического характера.

Исторические источники 
Источники по истории дипломатических отношений казахских правителей представляют собой довольно значительный и многообразных материал.

1. Среди них на первом месте — письменные восточные источники, основное содержание которых составляют описания военных походов, внешнеполитические интересы государств. Таковы, например, «Тарих-и аламара-йи Аббаси» Хафиза Таныша, «Имамкули-хан-наме» Сухайла и др. В них встречаются тексты договоров, заключавшихся ханами, правителями государств.

2. Особую категорию источников составляют архивные материалы: посольские книги, архивы внешней политики, исторические акты, официальная переписка. Они насыщены статистическими данными, имеют тенденции к систематизации событий и явлений, содержат отправные хронологические моменты.

3. Рукописные памятники в виде миниатюр, или картин известных художников того времени, также дают сведения по истории межгосударственных отношений. Это миниатюры с изображением приема посольств, принесения дани, даров и т. д.

4. Определённую информацию несут в себе ханские грамоты, ярлыки, печати, монеты с титулатурой.

Инструменты 
Казахская дипломатия опиралась на формы и методы из богатого арсенала своих предшественников — древних тюрков и золотоордынцев.

С именем правителя Касым-хана связано принятие свода законов «Праведный путь Касым-хана», в котором имелся специальный раздел о посольском обычае, где оговаривались нормы и этикет международных сношений.

Обмен посольствами между Казахстаном и другими иностранными государствами был, в большинстве случаев, формой внешнеторговых сношений.

Процветающее в тот период истории казахское скотоводческое хозяйство позволяло в изобилии приобретать китайские шелка и другие изделия.

По мере усложнения характера международных связей правителями Казахского ханства использовались различные формы и методы дипломатической практики исходя из обстановки решаемых задач, которые включали в себя переговорные процессы по заключению мирных и торговых договоров, междинастийных браков, поиск и нахождение союзников, принесение даров к иностранным дворам, вручение верительных грамот, обмен посланиями.

В период внешних военных агрессий иностранных государств на территорию Казахского ханства, во внешней политике доминировали силовые способы решения межгосударственных противоречий, дополнявшиеся временами дипломатическими мерами обретения союзников, переговорами по заключению мира.

Дипломатические акты-договоры 
Успехи внешней политики Казахского ханства, казахские правители стремились закрепить с помощью дипломатических актов-договоров. Заключению договора предшествовали переговоры, во время которых согласовывался текст документа. Документы регулировали отношения между партнерами, включая определённые гарантии, и имели силу только при наличии свидетелей, благодаря чему они и обретали правовой характер.

Во многих соглашениях термин «союз» сочетался со словом «клятва».

Подписание договора часто сопровождалось и закреплялось заключением династических браков, служивших целям государственной политики и укреплению дружественных связей.

Дипломаты Казахского ханства 
Послы, выполнявшие поручения своих правителей были высоко образованными представителями общества. Казахских послов того периода отличали владение искусством дипломатического общения. В официальных документах того периода отмечается, что послы были красноречивы и точны в ответах, с детства обучены грамоте, арабскому, чагатайскому и персидским языкам.

Посланцы казахских ханов называли «илчи». Они были доверенными лицами степных правителей. Им поручали передавать сообщения или распоряжения, в письменном или в устном виде, соседним правителям, наместникам, с которыми Казахское ханство поддерживало дружественные отношения.

Как свидетельствуют архивные источники, каждый посланец должен был знать страну, в которую его направляли, её обычаи, культуру, систему транспортных путей. Он также владел языком страны пребывания либо его сопровождал переводчик.

Статус посла был высок и формально он пользовался неприкосновенностью, однако нередко это нарушалось. Особенно такие случаи стали часто происходить с казахскими послами уже к последнему периоду существования единого Казахского ханства. «С каких это пор было, посланца (илчи) задерживали как разбойника (каракчи). А сейчас это в порядке вещей» — негодовал в 1693 году Тауке-хан в своем послании к русскому воеводе.

Иностранные диппредставительства в Казахском ханстве 
В исторических источниках имеется интересная информация о содержании иностранных послов в казахском государстве. Записи русского посла В.Кобякова в Казахском ханстве от 1696 года свидетельствуют о содержании иностранных послов в Казахском ханстве за счет принимающей стороны.

Для обеспечения безопасности послов при перемещениях им выдавались специальные грамоты — ярлыки. Данный протокол в казахских землях сохранялся со времен Чингиз-хана.

Международные отношения Казахского ханства с иностранными государствами

Внешние отношения с Русским государством 
Основной целью дипломатических контактов правителей Казахского ханства с Русским государством были установления и развитие добрососедских отношений. Перед дипломатическими комиссиями ставились конкретные, практические задачи, в основном направленные на развитие торговли или создание военных союзов.

Факт существования дипломатических связей Казахского ханства и Московского (русского) государства примечателен тем, что это свидетельство о равноправном партнерстве двух государств — казахском и русском. В русских исторических источниках того времени, в отношении казахских дипломатов используется термин «посол».

Известно, что царский двор и посольская служба очень внимательно следили за уровнем дипломатических переговоров. К примеру, в 1532 году ими было отказано в установлении равноправных дипломатических отношений послам Захир-ад-Дина Бабура, основателя империи Великих Моголов в Индии. Отказ был мотивирован сомнением Москвы в легитимности правления Бабура в Индии.

Российский исследователь, специалист по истории средневекового права Р. Ю. Почекаев отмечает, что грамоты (шертные грамоты — шарт-нама), которыми обменивались в XVI—XVII веках правители казахского и русского государств, имели статус актов международно-правового характера, заключавшиеся между самостоятельными субъектами международного права, обладавшими свободой волеизъявления.

Внешние отношения с Китаем 
Между Казахским ханством и Китаем были не только торгово-экономические связи, но и очень тесные дипломатические отношения.

В развитии казахско-китайских отношений важную роль играли послы, посланники. Регулярный обмен послами и посланиями дипломатического характера, периодические встречи между правителями свидетельствуют о нормальных межгосударственных взаимоотношениях между странами.

Бурно развивалась взаимная торговля по принципу «шёлк в обмен на коня». Популярностью пользовались ярмарки под названием «шёлк в обмен на коней» в Урумчи, Кульдже и Тарбагатае.

Согласно отдельным китайским архивным записям XVIII века, казахский народ был зажиточным. Богатые семьи имели по 10 тыс. лошадей и ещё большее количество овец. Источники свидетельствуют, что даже бедные семьи казахов имели по несколько сотен лошадей и коров, и несколько тысяч овец.

В найденных документах 1755—1762 гг., выявлены подробные сведения: о мощных торговых взаимоотношениях между Казахским ханством и Цинской империей; о роли казахских правителей как Абылай-хан, Абильфеиз, Кабанбай и императора Цяньлуна и его сановников в торговле, доставке необходимых товаров. Особо отмечается доверительный тон в переписке Абылай-хана и Цинского императора.

Внешние отношения с империей Великих Моголов в Индии 
В XVI в. существовали контакты Средней Азии с империей Великих Моголов на Севере Индии. С начала XVI в. купцы из Индии стали распространять торговлю на север: в Афганистан, Иран, Среднюю Азию и Казахстан.

Среди товаров, провозившихся по направлениям караванного пути, отмечаются лошади. Значительное количество лошадей пригонялось в Индию из Бухары, особенно ценились лошади казахской породы. Существуют документальные свидетельства о том, что казахские купцы перегоняли в Индию до 40 тыс. лошадей в год.

Согласно гипотезе ряда историков, одной из целей дипломатических контактов Казахского ханства и империи Великих Моголов, могло быть стремление достичь согласованности действий против общего противника — узбекских правителей Средней Азии.

Внешние отношения с Сефевидским (Кызылбашским) государством 
Сефевидское государство существовало в период с 1501 г. по 1722 г., на территории Ирана и Южного Кавказа. Обнаружены архивные данные, свидетельствующие о длительных дипломатических контактах Казахского ханства и Сефевидского государства во второй половине XVII века.

В частности, особенно тесными были связи Тауке-хана с такими Сефевидскими шахами как Аббас-шах ІІ (1641—1666), Сефи ІІ Сулейман (1666—1694) и, возможно, Султан Хусейн (1694—1722).

Внешние отношения с Османской империей 
Принимая в конце XVII века в Туркестане русских послов Ф.Скибина и М.Т рошина, Тауке-хан говорил: «Турской де салтан или кизылбашский шах чем его, Тевки хана, выше? Таковы ж, что и он». Эти слова указывают на то, что Тауке-хану поступала информация об Османской империи.

В архиве Османской империи сохранилось письмо казахского хана (имя в тексте отсутствует, по мнению ученых им вероятно был Каип-хан) к турецкому султану Ахмеду III, которое датируется после 1711 г. В нём казахский правитель предлагает создать военный союз против Москвы<ref .

Внешние отношения с Могульским государством 
В письменных источниках имеется информация об обмене посольствами между Казахским ханством и Могульским государством, существовавшем в Восточном Туркестане в XVI—XVII вв. Так, например, в сочинении «Тарих» Шах-Махмуд Чураса сообщается о приезде Йунус-ходжи, посла правителя Казахского ханства Жангира (Жахангира), к могульскому хану Абдаллаху. Вместе с Йунусом-ходжой приехал сын казахского хана султан Тауке. В Казахское ханство, согласно данному историческому документу, отправлено ответное могульское посольство во главе с Кочкар-беком. Ещё одно казахское посольство в Могульское государство возглавлял Апак-султан, другой сын Жангир-хана. По мнению ученых, целью данных посольств было создание казахско-могульского союза, направленного против узбеков и калмак.

Внешние отношения с государством Алтан-ханов 
Казахское ханство имело дипломатические отношения с государством Алтын-ханов, созданным в Западной Монголии халха-монголами. Об этом свидетельствуют материалы российских архивных документов. В 1616 году русские послы атаман В. Тюменец и десятник И. Петров сообщали в своей грамоте в Москву, что застали у халха-монголов казахских послов.

По мнению историков и очевидцев того времени, основная цель казахско-халхских контактов заключалась в согласовании совместных действий против калмыков. Об этом свидетельствуют обнаруженные в российских архивах записи, донесения и другие дипломатические документы.

Внешние отношения с узбекскими ханствами 
Взаимоотношения Казахского ханства с узбекскими ханствами были разнообразны. Периоды военных столкновений, взаимные набеги сменялись периодами добрососедских отношений, во время которых развивалась караванная торговля. В источниках XVI—XVIII веков имеются данные о дипломатических переговорах между казахскими и узбекскими ханами.

Внешние отношения с Крымским ханством 
В российских архивных документах, содержаться сведения, позволяющие ученым утверждать о существовании дипломатических отношений казахских ханов с Крымским ханством. Летом 1523 года крымский правитель Саадет-Гирей писал великому московскому князю Василию III Ивановичу: «И как салтан Сюлейман шаг — таков у меня брат есть. Также и асстороканской Усеин царь то мне брат же. А и в Казани Саип Гирей царь и то мне родной брат. И с ыную сторону казатской царь то мне брат же….».

Поход казахских войск под руководством Хакк-Назара 1569 года на ногайцев и Астрахань русский посол в Ногайской Орде С.Мальцев рассматривал как кампанию, согласованную казахами с крымским ханом. В своей грамоте в Москву он писал: «Казатцкие Орды Акназар царь да Шигай царевич да Челым царевич со многими царевичи по крымского царя думе безвестно на нас приел».

Чтобы внести в казахско-крымские отношения разлад ногайский мирза Тинехмат (Дин-Ахмед) писал крымскому хану, что Хакк-Назар (Акназар, Окназар) намерен после захвата Ногайской Орды напасть и на Крым — «Да хочет деи и на Крым приходити».

Внешние отношения с другими государствами 
Казахское ханство имело дипломатические отношения с Ногайской Ордой и Сибирским ханством.

Кроме того, согласно историческим документам, двухвековое противостояние Казахского ханства с Джунгарским ханством завершилось образованием крепкого военного союза двух государств.

См. также 
 Казахское ханство
 550-летие Казахского ханства
 Внешняя политика Казахстана

Примечания 

Казахское ханство
История Казахстана
Дипломатия